JAP est un sigle qui peut faire référence à :
 juge de l'application des peines, en France ;
 JAP (où JAP est le sigle de J.A. Prestwich Mfg. Co.), un ancien fabricant anglais de motos ;
 Java Anon Proxy, un logiciel permettant de naviguer anonymement ;
 Joint action plan (en français, Plan d'action conjoint), un accord pour contrôler le programme nucléaire iranien et lever les sanctions économiques qui touchaient le pays ;
 , une expression péjorative qui dépeint certaines femmes juives comme des enfants gâtés à cause de leur milieu choyé ou riche ;
 j'ai perdu, en référence au jeu The Game.

JAP peut aussi faire référence à :
 Japonais, un terme familier (et pouvant être péjoratif, notamment aux États-Unis) pour désigner les Japonais ;
 JAP, une chanson du groupe japonais de J-Rock Abingdon Boys School.